Miejscowości w USA:
 Melvern – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
Gminy w USA:
 Melvern (ang. Melvern Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage